Bude Budisavljević (hrvatski književnik)

Bude Budisavljević (general)